NCSI steht für:
 National Centre for Science Information, Informationszentrum des Indischen Instituts für Wissenschaften in Bangalore, Indien
 Network Connectivity Status Indicator, ein Internetdienst zur Überprüfung der Netzwerkverbindung für das Betriebssystem Microsoft Windows
 Network Controller Sideband Interface (NC-SI), eine elektrische Schnittstelle mit Protokoll

Abkürzung